Кралски грохот (1998) () е единадесетото годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 18 януари 1998 г. в Сан Хосе, Калифорния.

Обща информация 
Основното събитие е мач с ковчег между Шон Майкълс и Гробаря за Световната титла в тежка категория на WWF. Основните мачове на ъндъркарда са мачът кралско меле, който Ледения Стив Остин печели след елиминация на Скалата, Разбойниците на Новото време срещу Легионът на смъртта за Световните отборни титли на WWF, и Скалата срещу Кен Шамрок за Интерконтиненталната титла на WWF.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 90 секунди

 Реферът Джак Доан е изритан по невнимание от Финеъс И. Годуин по време на елиминацията му, в резултат на което съдията получава сътресение.

 Трите Хикса и Чайна не са участници в мача кралско меле; те идват по време на влизането на Хонки Тонк Мен и работят заедно за елиминирането на Оуен Харт. Тогава Оуен изтичва след двамата към зоната зад кулисите.

 Оуен не е в състояние да се състезава в мача за известно време, докато той е пребит от Джеф Джарет на път за ринга; по-късно след влизането на Джарет се присъединява към мелето, като си отмъщава на Джарет и го елиминира.

 Скъл никога не стига до ринга; той е нападнат от Лос Борикос преди мача, когато го сбъркват с Ледения Стив Остин.

 Мик Фоли е единственият състезател, който влиза в един и същи мач кралско меле 3 пъти под различни персони.

Източници

Външни препратки 
 

Кеч турнири в Сан Хосе
Кралски грохот